Hazenkamp (Nijmegen), een wijk in Nijmegen
Hazenkamp (Venlo), een wijk in Venlo
GTV De Hazenkamp, een gymnastiek- en turnvereniging uit Nijmegen
HSV De Hazenkamp, een honkbal- en softbalclub uit Nijmegen
KV De Hazenkamp, een korfbalvereniging uit Nijmegen